Турнир «Rostelecom Cup 2014» — четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2014—2015. Проходил в столице России Москве с 14 по 16 ноября 2014 года. Организатор турнира — Федерация фигурного катания на коньках России при поддержке ИСУ.

Соревнования проходили на Малой спортивной арене Лужников в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Ранее заявленные фигуристы 
Учитывая, что сезон был послеолимпийский последовало много отказов от выступления на этом турнире. Первоначально состав был объявлен в конце июня этого года. Отказы были обусловлены усталостью после тяжёлого сезона (некоторые фигуристы заявили о пропуске всего сезона или его первой части), травмами, болезнями и решением спортсменов завершить карьеру в большом спорте. Ниже указаны эти фигуристы в порядке заявлений.

Первыми в этой череде были итальянские парники Стефания Бертон / Ондржей Готарек; следующей стала американская одиночница Ванесса Лам; затем последовали немецкие супруги-парники Майлин Венде / Даниэль Венде; итальянская одиночница Валентина Маркеи; далее пришла очередь азербайджанских танцоров Юлии Злобиной / Алексея Ситникова; российской одиночницы Николь Госвияни; пары из США Тара Кейн / Даниэль О’Шеа; немецкой одиночницы Натали Вайнцирль; шведского одиночника Александра Майорова и российских парников Василисы Даванковой / Александра Энберта и одиночников Аделины Сотниковой с Михаилом Колядой.

Результаты

Мужчины

Женщины 

WD = фигуристка снялась с соревнований.

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты

2014 год в фигурном катании
Cup of Russia 2014
Фигурное катание в сезоне 2014/2015
Ноябрь 2014 года
Спорт в России в 2014 году
2014 год в Москве